Ildebrandino III de Prato fou fill d'Albert I de Prato. És esmentat per darrer cop el 1133. Fou el tron dels comtes de Capraia. Va estimular el comerç i l'autonomia del comtat de Prato. El va succeir en els seus feus el seu fill Rodolfo Burgundione.

Comtes de Prato